Kredenbach ist der Name folgender Orte:

 Kredenbach (Esselbach), Ortsteil von Esselbach im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Kredenbach (Kreuztal), Ortsteil von Kreuztal im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Krähenbach